

Localdiades 
 Cimarron (Kansas)
 Condado de Cimarron
Ou ainda:
 Cimarron Hills

Outros 
 Cimarron Strip
 Cimarron (álbum)
 Cimarron uruguayo
 Cadillac Cimarron
 El Cimarrón
 Cimarron City
 Cimarron (1931)
 Cimarron (1960)

Desambiguação